

Geografia
 Lengyel – comune dell'Ungheria centro-meridionale situato nella provincia di Tolna

Persone
 Árpád Lengyel – nuotatore ungherese
 Balázs Lengyel – schermidore ungherese
 Levente Lengyel – scacchista ungherese
 Roman Lengyel – calciatore ceco

Storia
 Cultura di Lengyel – cultura archeologica localizzata nell'area dell'attuale Europa Orientale